Исай-Юрт () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Входит в состав Аллеройского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Аксай, в 18 км к юго-западу от районного центра — Ножай-Юрт и в 77 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Турты-Хутор, на северо-востоке — село Аллерой, на юго-востоке — село Саясан, на юге — село Макси-Хутор и на юго-западе — сёла Шуани и Малые Шуани

История 
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, селение Исай-Юрт было переименовано в Кульзеб и заселено выходцами из сел Кульзеб и Шугинуб Чародинского района Дагестана.

После восстановления Чечено-Ингушской АССР, в 1958 году населённому пункту было возвращено его прежнее название — Исай-Юрт, а дагестанцы переселены обратно в Дагестан.

Население

Улицы 
Улицы села Исай-Юрт:.
 А. А. Кадырова,
 И. Абуева.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ножай-Юртовского района